Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Raúl Ramírez e Van Winitsky 6-3, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (Campioni)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Peter Feigl /  Hans Simonsson (primo turno)
 David Carter /  Paul Kronk (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1981